Assedio di Magonza (952), da parte di Ottone I
Assedio di Magonza (1631), durante la Guerra dei trent'anni
Assedio di Magonza (1689), durante la Guerra della Grande Alleanza
Assedio di Magonza (1792), da parte di Adamo Filippo de Custine
Assedio di Magonza (1793), da parte della Prima coalizione
Assedio di Magonza (1795), da parte della Prima repubblica francese